Отерри́в () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64082.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Бордо, в 55 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 123 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 79 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 59 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 74,7 %, в 1999 году было 59,4 %). Из 59 активных жителей работали 53 человека (32 мужчины и 21 женщина), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 20 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи